Příjmení Arellano nosí více významných osobností:

 Alonso de Arellano (1???–1566) – španělský mořeplavec
 David Arellano (1902–1927) – chilský fotbalista
 Oswaldo López Aréllano (1921–2010) – prezident Hondurasu 
 Ramón Arellano Félix (1964–2002) – mexický zločinec